Борисовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и Российской Федерации:

 Борисовская волость — в составе Акмолинской области, Омский уезд
 Борисовская волость — в составе Владимирской губернии, Владимирский уезд
 Борисовская волость — в составе Вологодской губернии, Вологодский уезд
 Борисовская волость — в составе Вологодской губернии, Усть-Сысольский уезд
 Борисовская волость — в составе Воронежской губернии, Валуйский уезд
 Борисовская волость — в составе Екатеринославской губернии, Екатеринославский уезд
 Борисовская волость — в составе Курской губернии, Грайворонский уезд
 Борисовская волость — в составе Московской губернии, Можайский уезд
 Борисовская волость — в составе Новгородской губернии, Белозерский уезд
 Борисовская волость — в составе Орловской губернии, Севский уезд
 Борисовская волость — в составе Пензенской губернии, Городищенский уезд
 Борисовская волость — в составе Пензенской губернии, Пензенский уезд
 Борисовская волость — в составе Приморской области, Суйфунский участок
 Борисовская волость — в составе Тверской губернии, Осташковский уезд
 Борисовская волость — бывшая административно-территориальная единица в Ленинградской области, Приозерский район